Пильшино (деревня) — деревня в Выгоничском районе Брянской области.
 Пильшино (посёлок) — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.